Kill or Be Killed – album dei Biohazard del 2003
 Kill or Be Killed – singolo dei Muse del 2022